Als Streetskating bezeichnet man
eine Disziplin im Skateboardfahren, siehe Hauptartikel Skateboardtricks
eine ähnliche Disziplin im Inlineskaten
im englischen Sprachraum eine Art von Inlineskating-Veranstaltung, siehe Skatenight